Тотоникапа има више значења:

 Тотоникапа (Сан Фелипе Оризатлан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Тотоникапа (Тланчинол), насеље у савезној држави Идалго у Мексику